la polisportiva Ethnikos Piraeus
l'Ethnikos Piraeus, divisione calcistica della polisportiva
l'Ethnikos Piraeus, divisione pallanuotistica della polisportiva
l'Ethnikos Piraeus B. C., divisione cestistica della polisportiva
l'Ethnikos Piraeus V. C., divisione pallavolistica della polisportiva